Peksa bzw. Pęksa ist der Familienname folgender Personen:

 Józefa Czerniawska-Pęksa (* 1937), polnische Skilangläuferin
 Mikuláš Peksa (* 1986), tschechischer Politiker